Detta är en lista över öar i Island.

Se även 
 
 Lista över öar i Atlanten
 Lista över listor över öar
 Islands ytterpunkter

Referenser 

Listor med anknytning till Island
Island
Islands öar